Klimash kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Goljam Klimasj, berg, Lovetj, 
 Klimasj, distrikt, Burgas, Obsjtina Sungurlare, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar